Анатомия любви может означать:

 Анатомия любви (фильм, 1972)
 Анатомия любви (фильм, 2002)
 Анатомия любви (фильм, 2014)